Smirnova ist der Familienname folgender Personen:

 Irina Smirnova (* 1976), russische Verfahrenstechnikerin
 Lisa Smirnova (* 1972), österreichische Pianistin russischer Herkunft

Siehe auch:
 74P/Smirnova-Chernykh, periodischer Komet
 Smirnov
 Smirnowa